Судиловичи — название населённых пунктов в Белоруссии:

 Судиловичи — деревня в Берёзовском районе Брестской области.
 Судиловичи — деревня в Дубровенском районе Витебской области.
 Судиловичи — деревня в Ушачском районе Витебской области.